Ноготков — русская фамилия.

Известные носители 
 Ноготков, Максим Юрьевич (род. 1977) — российский предприниматель.
 Ноготковы-Оболенские — русский княжеский род.
 Ноготков-Оболенский, Иван Андреевич — военный деятель XVI века, первый воевода Царевококшайска.
 Ноготков-Оболенский, Михаил Андреевич (ум. после 1579) — воевода.
 Ноготков-Оболенский, Фёдор Андреевич (ум. 1603) — воевода.